Kermit the Frog (la Granota Gustau), personatge dels Muppets
 Kermit (protocol), protocol informàtic
 Kermit (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest